

Шамші Калдаякова — село, Каргалинський район, Актюбинська область
 Шамші Калдаякова — аул, Отирарський район, Туркестанська область